Campolimpensi – abitanti di Campo Limpo Paulista
Campolimpensi – abitanti di Campo Limpo de Goiás